Alquerías del Niño Perdido kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alquerías del Niño Perdido (kommun), Valencia, Província de Castelló, 
 Alquerías del Niño Perdido (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar